Суперкубок Естонії з футболу 2000 — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 листопада 2000 року між чемпіоном та володарем кубка Естонії клубом Левадія (Маарду) та фіналістом кубка Естонії клубом Тулевік.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на jalgpall 

2000
Естонія